MBBA est un sigle qui peut désigner :
 L'association sportive Mios-Biganos bassin d'Arcachon handball
 Le N-(4-méthoxybenzylidène)-4-butylaniline, un composé organique utilisé dans les cristaux liquides